De Transvaalbuurt, onderdeel van de gemeente Arnhem, kent 64 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Transvaalbuurt